FFQ peut désigner :
 Fédération des femmes du Québec, une organisation féministe du Québec ;
 , un questionnaire utilisé pour obtenir des renseignements sur la fréquence et, dans certains cas, la taille des portions d'aliments et de boissons consommées au cours d'une période de temps.